Chromonephthea glomerata är en korallart som först beskrevs av Thomson och Simpson 1909.  Chromonephthea glomerata ingår i släktet Chromonephthea och familjen Nephtheidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
glomerata